Prairie Dog steht für:

 Prairie Dog Central Railway, historische Bahnstrecke in Winnipeg, Manitoba, Kanada
 Prairie Dog Town Fork Red River, Fluss in Texas, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Prairie Dog Township